Geórgios Papandréou (1888-1968), homme d'État grec, Premier ministre (1944-1945, 1963 et 1964-1965) ;
 Andréas Papandréou (1919-1996), fils de Geórgios Papandréou, économiste et homme d'État grec, Premier ministre (1981-1989 et 1993-1996) ;
 Giórgos Papandréou (né en 1952), fils d'Andréas Papandréou, homme d'État grec, Premier ministre (2009-2011) ;
 Vásso Papandréou (née en 1944), femme politique grecque, sans lien de parenté avec les précédents.

Patronyme grec